Dan Arbib (1982-), philosophe français.
 Michael Arbib (1940-), neuroscientifique, informaticien et mathématicien. britannique. 
 Yakir Arbib (1989-), pianiste de jazz de nationalité israélo-italienne, né avec une déficience visuelle.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif